Saint-Amans kan syfta på:
 Saint-Amans, Ariège
 Saint-Amans, Aude
 Saint-Amans, Lozère